Dungeon Keeper:

 Dungeon Keeper — компьютерная игра в жанре симулятора бога, разработанная компанией Bullfrog Productions.
 Dungeon Keeper 2 — продолжение игры Dungeon Keeper.
 Dungeon Keeper 3 — компьютерная игра, отменённое продолжение серии Dungeon Keeper.